Транссибирский экспресс

 «Транссибирский экспресс» — поезд.
 «» — название нескольких художественных фильмов.